Beaurepaire kan syfta på:

 Beaurepaire, Isère, fransk kommun i departementet Isère
 Beaurepaire, Oise, fransk kommun i departementet Oise
 Beaurepaire, Seine-Maritime, fransk kommun i departementet Seine-Maritime
 Beaurepaire, Vendée, fransk kommun i departementet Vendée
 Beaurepaire-en-Bresse, fransk kommun i departementet Saône-et-Loire
 Beaurepaire-sur-Sambre, fransk kommun i departementet Nord